Die Lisboa Belém Open 2020 waren ein Tennisturnier, das vom 12. bis 18. Oktober 2020 in Lissabon stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2020 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 114 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 113 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 98 kB)

ATP Challenger Tour 2020
Tennisturnier in Lissabon